Lélia Young est une professeur, poète, critique et nouvelliste canadienne.

Biographie 

Lélia Young vit à Toronto en Ontario.

Ses œuvres 

 “Les Degrés de la parole dans l’œuvre de Gérard Étienne”, Les Éditions du CIDIHCA, Montréal, 2022, 280 p. 
 I write these words / J'écris ces mots, Innana Publications, Toronto, 2013, 90 p.  
 Langages poétiques et poésie francophone en Amérique du Nord, Presses de l'Université Laval, Québec, 2012, 266 p.  
 Réverbère, Édition du Marais, Montréal, 2007, 80 p. 
 La paix comme un poème, poésie, Éditions du Marais, Montréal, 2006, 66 p. ; 22 cm.  (br.)|2-9809556-3-9
 Si loin des cyprès, poésie, Éditions du CIDIHCA, Montréal, Collection Voix du Sud, 1999, 150 p. ; 19 cm.  (br.)
 Entre l'outil et la matière, textes poétiques, Éditions du GREF, Toronto, Collection Écrits torontois ; 4, 1993, 134 p. : ill. ; 18 cm. 

Écrivain canadien du XXe siècle
Écrivain canadien du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)